Мері́-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Орлеана, 36 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 283 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 701,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Мері-сюр-Шер
 [ Розташування муніципалітету Мері-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер